Serenity est un groupe de power metal mélodique aux influences de metal progressif et symphonique créé en 2001 en Autriche.
 Serenity est une actrice pornographique et stripteaseuse américaine.

Franchise  
 renvoie à plusieurs éléments de la franchise  de Joss Whedon :
  est le titre original du pilote de la série télévisée .
  est un film américain de science-fiction réalisé en 2005, suite de la série.
  (vaisseau de ) est le nom du vaisseau spatial de la série et du film.
  (bande-son), la bande-son tirée du film.
 , les comics de la franchise
 
 
 
  (jeu de rôle), le jeu de rôle de la franchise.

Cinéma 
  est un film américain réalisé par Steven Knight, sorti en 2019.